Samobor je lahko:
 Samobor, naselje na Hrvaškem 
 Samobor, priimek več znanih ljudi